Erik Aurelius ist der Name folgender Personen:

*  Erik Aurelius der Ältere (1874–1935), schwedischer lutherischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Linköping 
 Erik Aurelius der Jüngere (* 1946), schwedischer lutherischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Skara